Bussières puede hacer referencia a:

 Bussières, comuna francesa de Côte-d'Or.
 Bussières, comuna francesa de Loira.
 Bussières, comuna francesa de Puy-de-Dôme.
 Bussières, comuna francesa de Alto Saona.
 Bussières, comuna francesa de Saona y Loira.
 Bussières, comuna francesa de Sena y Marne.
 Bussières, comuna francesa de Yonne.